CGR steht für:
 Campo Grande, Abkürzung der IATA für einen Flughafen in Brasilien
 Catia Graphical Representation, ein Dateiformat von CATIA
 Center for Governmental Research in New York, gegründet 1915
 Contact Graph Routing, ein Routingansatz für verzögerungstolerante Netzwerke
 Crop Growth Rate, Wachstumsrate für die Ernte 
 Powiat Grudziądzki in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

CGR (GR = Government Railway) stand auch als Abkürzung für staatliche Eisenbahngesellschaften:
 Canadian Government Railways (1914–1918)
 Cape Government Railways (1874–1910), eine der Vorgängerbahnen der South African Railways
 Ceylon Government Railway (1858 – ca. 1972), später Sri Lanka Government Railway, heute Sri Lanka Railways
 Cyprus Government Railway (1904–1951)

Abkürzung